B 176 bezeichnet:
 die Bundesstraße 176 in Deutschland
 die Kössener Straße in Österreich

Abkürzung